La saison 2005-2006 du FC Sète est la vingtième saison du club héraultais en deuxième division du championnat de France, la première après seize saisons passées au niveau amateur. Cette saison est marquée par une volonté d'asseoir le club dans le monde professionnel en se maintenant en deuxième division.

Claude Calabuig, entraîneur de 58 ans, est à la tête du staff sétois avec pour mission d'obtenir le maintien le plus rapidement possible. Le club héraultais lutte durant la première moitié de saison pour assurer son maintien avant de s’effondrer pour terminer à la dernière place du classement et ce malgré les changements d’entraîneur les  et  qui ont vu Ludovic Batelli remplacer l’entraîneur héraultais, lui-même remplacé par Robert Buigues quelques mois plus tard.

Les Sétois participent également à la Coupe de France, où ils échouent dès le huitième tour face au Montpellier HSC et à la Coupe de la Ligue où ils ne franchissent même pas le premier tour, cédant face à l'EA Guingamp.

Avant saison

Objectif du club 
L'objectif est avant tout d'assurer le maintien, ce qui passe par une préparation physique intense et un recrutement de qualité (joueurs professionnels venant renforcer l'effectif qui a obtenu la montée l'an passé.)

Transferts

Préparation d'avant-saison

Compétitions

Championnat 

La saison 2005-2006 de Ligue 2 est la soixante-septième édition du championnat de France de football de deuxième division et la quatrième sous l'appellation . La division oppose vingt clubs en une série de trente-huit rencontres. Les trois meilleurs de ce championnat sont promus en Ligue 1 alors que les trois derniers sont relégués en National. Le FC Sète participe à cette compétition pour la vingtième fois de son histoire et la première depuis 16 ans qu'il n'a plus évolué à ce niveau.

La première partie de saison est très médiocre, malgré notamment une belle victoire 2-0 face à Montpellier.

La deuxième partie de saison est catastrophique, le club n'ayant jamais quitté la dernière place, qui peut expliquer les deux changements d’entraîneurs.

Coupe de France 

La coupe de France 2005-2006 est la  de la coupe de France, une compétition à élimination directe mettant aux prises les clubs de football amateurs et professionnels à travers la France métropolitaine et les DOM-TOM. Elle est organisée par la FFF et ses ligues régionales.

Coupe de la Ligue 

La Coupe de la Ligue 2005-2006 est la  de la Coupe de la Ligue, compétition à élimination directe organisée par la Ligue de football professionnel (LFP) depuis 1994, qui rassemble uniquement les clubs professionnels de , Ligue 2 et National.

Matchs officiels de la saison 
Le tableau ci-dessous retrace les rencontres officielles jouées par le Football Club de Sète durant la saison. Les buteurs sont accompagnés d'une indication sur la minute de jeu où est marqué le but et, pour certaines réalisations, sur sa nature (penalty ou contre son camp).

Joueurs et encadrement technique

Encadrement technique 
Claude Calabuig est l'entraineur du club en début de saison. Cet ancien défenseur de 58 ans a joué pour le FC Sète dans les années 1960-1970, à l'époque où le club était encore professionnel. À partir des années 1980 il devient entraîneur dans son club formateur et alterne durant plusieurs années entre poste sur le banc et dans les coulisses du club. Son retour aux affaires en 2003, permet au club de remonter en Ligue 2 après de nombreuses années dans les divisions nationales amateures. Malheureusement, ses résultats étant très en deçà des attentes des dirigeants, il est remercié le  et remplacer par Ludovic Batelli.

Cet ancien gardien de but nordiste a fait une carrière honorable avant de devenir entraîneur en 1995. Après des expériences à l'US Saint-Georges et au Valenciennes FC, il se retrouve entraîneur de la réserve de l'Amiens SC. Il n'hésite donc pas très longtemps lorsque Emile Anfonsso l’appelle au chevet du FC Sète en . Malheureusement, il n'arrive pas mieux que son prédécesseur à redresser la barre et est remercié à son tour le .

Il est remplacé par Robert Buigues, qui est un baroudeur du football français. Après avoir connu une carrière professionnelle dans les années 1970-1980, le milieu de terrain né en Algérie, va devenir entraîneur en 1985 et va enchaîner les expériences plus ou moins longues avant de signer au FC Sète pour tenter de sauver le club de la relégation.

Effectif professionnel

Statistiques individuelles

Tactique

Aspects juridiques et économiques

Affluence et télévision 
Affluence du FCS à domicile

Équipe réserve et équipes de jeunes

Annexes

Notes

Références

Feuilles et résumés de matchs

Bibliographie 
Cette bibliographie présente quelques ouvrages de référence de base. Ceux qui ont été utilisés pour la rédaction de l'article sont indiqués par le symbole .

Saison du Football Club de Sète
Sète